Armada a différentes significations

Marine espagnole 
Armada (« marine de guerre » en espagnol) peut faire référence à :
 Armada Española, la force maritime de l'armée espagnole ;
 L'Invincible Armada désigne la flotte d'invasion armée par Philippe II d'Espagne pour conquérir l'Angleterre en 1588, suivie de :
 Armada espagnole en Irlande ;
 Armada espagnole de 1596 ;
 Armada espagnole de 1597.
 Armada Mekhazenias  (1935) est une organisation paramilitaire de guerriers marocains (mokhazenis)  affiliée à l'Inspection des Forces du califat et son centre de commandement au CPFA de Tétouan. Ils sont placés sous le commandement des autorités territoriales. Leur mission est d'accompagner le calife lors de ses voyages, d'établir la sécurité dans les villes et villages de la campagne marocaine, qui sont sous protection espagnole au Maroc.

Films et jeux vidéo 
 Armada, un jeu vidéo développé par Turcan Research en 1989 sur Amiga et Atari ST ;
 Armada 2525, un jeu vidéo développé par Interstel en 1991 sous DOS ;
 Armada, un jeu vidéo développé par Metro3D en 1999 sur Dreamcast ;
 L'Invincible Armada (Fire Over England) est un film britannique de William K. Howard sorti en 1937 ;
 Armada, un film historique néerlando-belge de Roel Reiné sorti en 2015.

Toponyme 

 Armada, village du Michigan (États-Unis).

Voir aussi 

 Armada Music, un label néerlandais de musique électronique ;
 Alfonso Armada (né en 1920), un militaire espagnol ;
 Armada, un réseau de résistants actif en Saône-et-Loire ;
 Armada, un jeu de stratégie à quatre joueurs ayant obtenu le Pion d'Or Jeux&Stratégie ;
 Armada, une cité flottante au centre du roman Les Scarifiés écrit par China Miéville ;
 L'Armada de Rouen, un rassemblement de grands voiliers ;
 Armada, nom d'un genre de lépidoptères de la famille des Noctuidae ;
 Armada, un super vilain Marvel ;
 Armada, un SoC d'architecture ARM conçu par la société Marvell, après le rachat d'xScale d'Intel, qui fut auparavant le strongARM de DEC ;
 Armada, un coup de pied rotatif de capoeira ;
 Nissan Armada, un 4x4 ;
 Armada, un roman de science-fiction américain écrit par Ernest Cline et publié en 2015 ;
 Adam Lindgren, un joueur de Super Smash Bros. Melee jouant sous le pseudonyme Armada ;
  Armada, une association de professionnels du nautisme à Port Olona, aux Sables-d'Olonne ;